

Sigle
 G4 (Gruppo dei quattro) è un'alleanza diplomatica tra India, Germania, Giappone e Brasile
 G4 è un blocco di nazioni in via di sviluppo formato da Cina, India, Brasile e Sudafrica.
 G4, anche denominato "Big Four", costituito dalle 4 maggiori potenze europee, Germania, Regno Unito, Francia e Italia
G4, montagna situata nella catena del Gasherbrum

Astronomia 
 G4 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G4 – codice vettore IATA di Allegiant Air

Informatica 
 PowerPC G4 – processore
 Famiglia iBook G4 – portatili Apple basati sul processore G4
 Famiglia iMac G4 – computer Apple basati sul processore G4
 Famiglia PowerBook G4 – portatili Apple basati sul processore G4
 Famiglia Power Mac G4 – computer Apple basati sul processore G4

Musica 
 G4 – accordo musicale di Sol sospeso secondo la notazione inglese
 G4 – gruppo musicale britannico
G4 – Müzik Sanatçısı

Sport 
 G4 Challenge – manifestazione sportiva fuoristrada

Televisione 
 G4 – canale televisivo statunitense
 G4 Canada – canale televisivo canadese